Xampu — produto de higiene pessoal para os cabelos
Xampu (quadrinhos) — história em quadrinhos de Roger Cruz
Xampu — personagem de Despedida de Solteiro (telenovela)
Shampoo (canção) — canção do girl group sul-coreano After School
Shampoo (filme) — filme de Hal Ashby de 1975
Shampoo — personagem do anime e mangá Ranma ½
Shampoo (banda) — duo britânico formado na década de 90

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema